Рейс 243 может иметь следующие значения:
 Рейс 243 Aloha Airlines, 28 апреля 1988 года, потеря значительной часть конструкции фюзеляжа, благополучная посадка, 1 погибший.
 Рейс 243 РусЛайн, 20 июня 2011 года, столкновение с земной поверхностью и полное разрушение, 44 погибших.